In der Geschichte der United States Navy erhielten sieben Schiffe den Namen USS Ranger:

 Die erste USS Ranger war eine Sloop mit 18 Kanonen. Das von John Paul Jones kommandierte Schiff wurde 1780 durch die Royal Navy erobert und als HMS Halifax in Dienst gestellt.
 Die zweite USS Ranger kaufte die Navy 1814 an. Der Schoner war mit einem einzelnen 18-Pfünder bewaffnet und wurde 1816 verkauft.
 Die dritte USS Ranger war eine Brigg mit 14 Kanonen. Sie wurde ebenfalls 1814 angekauft und blieb bis 1821 im Dienst.
 Die vierte USS Ranger war ein Kanonenboot der Alert-Klasse. Es lief 1876 vom Stapel und wurde 1908 zum Schulschiff umgebaut. Das mehrfach umbenannte Schiff wurde 1958 abgewrackt.
 Die fünfte USS Ranger war eine 1910 gebaute Motoryacht, die zwischen 1917 und 1919 sowie 1930/31 als Patrouillenboot im Dienst der US Navy stand und anschließend verkauft wurde.
 Die sechste USS Ranger war ein Motorboot, das 1882 vom Stapel lief. 1918 und 1919 wurde es als Minenabwehrfahrzeug im Küstenschutz eingesetzt.
 Die siebente USS Ranger war ein Schlachtkreuzer der Lexington-Klasse. Das Schiff wurde 1921 auf Stapel gelegt, nach dem 1923 erfolgten Baustopp aber unfertig wieder abgebrochen.
 Die achte USS Ranger war ein Flugzeugträger. Das 1933 vom Stapel gelaufene Schiff wurde als erstes der US Navy bereits als Träger geplant. Es blieb bis 1946 im Dienst und wurde ein Jahr später zum Abbruch verkauft.
 Die neunte USS Ranger ist ein Flugzeugträger der Forrestal-Klasse, der 1956 vom Stapel lief. Das Schiff blieb bis 1993 im Dienst. Bis 2017 verschrottet.

Schiffsname der United States Navy